Club Juventud Alcalá steht für:

 Club Juventud Alcalá (Basketball), Basketballverein in Spanien
 Club Juventud Alcalá (Handball), ehemaliger Handballverein in Spanien